Puchar Chorwacji w koszykówce mężczyzn (chor. Kup Krešimira Ćosića) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Chorwacką Federację Koszykówki dla chorwackich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Chorwacji – rozgrywki w hierarchii ważności, w niemieckiej koszykówce. Po raz pierwszy zmagania o puchar odbyły się w sezonie 1991/92, niedługo po uzyskaniu przez Chorwację niepodległości od Jugosławii.

Rozgrywki noszą imię Krešimira Ćosicia, mistrza olimpijskiego (1980), świata (1970, 1978) oraz Europy (1973, 1975, 1977), członka Koszykarskiej Galerii Sław im. Jamesa Naismitha oraz FIBA.

Zwycięzcy 

 1991-92  Split (Slobodna Dalmacija)
 1992-93  Split (Slobodna Dalmacija)
 1993-94  Split (Croatia Osiguranje)
 1994-95  Cibona
 1995-96  Cibona
 1996-97  Split (Croatia Osiguranje)
 1997-98  Zadar
 1998-99  Cibona
 1999-00  Zadar
 2000-01  Cibona

 2001-02  Cibona
 2002-03  Zadar
 2003-04  Split (Croatia Osiguranje)
 2004-05  Zadar
 2005-06  Zadar
 2006-07  Zadar
 2007-08  Zagrzeb
 2008-09  Cibona
 2009-10  Zagrzeb
 2010-11  Zagrzeb 

 2011-12  Cedevita
 2012-13  Cibona
 2013-14  Cedevita
 2014-15  Cedevita
 2015-16  Cedevita
 2016-17  Cedevita
 2017-18  Cedevita
 2018-19  Cedevita
 2019-20  Zadar
 2020-21  Zadar

Finały

Tytuły według klubu

Zawodnicy z dorobkiem trzech lub więcej pucharów

Zobacz też 
 Chorwacka Liga Koszykówki

Przypisy

Bibliografia 
  

Koszykówka w Chorwacji